Филемон (Philemon; ок. 362—262 до н. э.) — древнегреческий поэт, вместе с Менандром основатель новой аттической комедии
 Филемон Технолог (Philémon; конец V или начало VI веков) — лексикограф, составитель «Технологического словаря»
 Филемон и Бавкида — герои античного мифа; славная своей взаимной любовью супружеская чета во Фригии; в награду за радушный приём Зевса и Гермеса спасены от наводнения; после своей одновременной смерти обращены в дуб и липу.

См. также 
 Филимон (значения)

Примечания